Grubmayr steht für:

 Herbert Grubmayr (* 1929), ehemaliger österreichischer Botschafter
 Grubmayr (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich